Remanso steht für:

 Remanso (Bahia), im brasilianischen Bundesstaat Bahia
 Remanso (Beni), Ortschaft im Departamento Beni, Bolivien
 Remanso (Putumayo), Ortschaft im Distrikt Yaguas in der Provinz Putumayo, Peru

Siehe auch:
 Barrio Remanso, Ortschaft in Uruguay
 Playa El Remanso, Strand im Norden der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln